Where There's a Will, There's a Way – film del 1899 prodotto da American Mutoscope & Biograph
 Where There's a Will, There's a Way – film del 1911 diretto da Francis Boggs
 Where There's a Will There's a Way – film del 1914 diretto da Hobart Henley